Mulle har flera betydelser:

Mulle – en svensk friluftsaktivitet för barn, där en fantasifigur ingår, se Skogsmulle
Mulle (fisk) – en fiskart
Mulle (kortspel) – ett kortspel
Mulle (serie) – en tecknad serie om en flicka och hennes häst
Mulle Meck – en barnboksfigur
Mulleloppet – ett lopp för barn som arrangeras på olika platser i Sverige